У́лица Исако́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Исаковского — улица в Москве.
 Улица Исаковского — улица в Смоленске.

Украина 
 Улица Исаковского — улица в Кривом Роге.